Traktat bezeichnet einen der folgenden Begriffe:

 Traktat, kurze schriftliche Abhandlung über ein Thema
 Traktat (Architektur), literarische oder grafische Darstellung architektonischer Zusammenhänge
 Traktat (theologische Dogmatik), Thema der christlichen Dogmatik

Siehe auch:
 Traktat vom Narziß
 Erster Grammatischer Traktat
 Liste der Mischnatraktate
 Barrieretraktat
 Hexentraktat
 Kleine Talmudtraktate
 Tractatus